Zew Cthulhu – opowiadanie H.P. Lovecrafta z 1926 roku
 Zew Cthulhu – polski wybór opowiadań H.P. Lovecrafta opublikowany w 1983 roku. Znany też pod tytułem Szepczący w ciemności
 Zew Cthulhu – gra fabularna
 Zew Cthulhu – film